Costa Verde (Brasil)
 Costa Verde (Espanha)
 Costa Verde (Portugal)

Desambiguação